Карагач — назва в'язів (ільмів) у Поволжі, Південному Уралі, Середньої Азії та інших регіонах розселення тюркських народів, найчастіше так називають в'яз дрібнолистовий і в'яз присадкуватий

 Карагач — одна з малих річок на Балканському півострові

Карагач — село, Кубатлинський район

Карагач — село, Прохладненський район Кабардино-Балкарія
 Карагач — селище, Біляївський район, Оренбурзька область

Карагач — одна з малих річок в Криму
 Карагач — гірський хребет і гора в Криму
 Карагач — колишня назва села Кизилове, Сімферопольський район, АР Крим
 Карагач — до 1947 року назва села Нагірне, Ренійський район, Одеська область

Див. також 
 Белекей-Карагач
 Карагач-Тепе
 Улу-Карагач